Ke-Macina kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Ké-Macina, kretshuvudort, Ségou, 
 Ke-Macina (krets i Mali), Ségou, 

Robotskapade Maliförgreningar